Пизон Фруги (Piso Frugi) може да се отнася за:

 Луций Калпурний Пизон Фруги, консул 133 пр.н.е.
 Луций Калпурний Пизон Фруги (претор 112 пр.н.е.), син на горния консул
 Луций Калпурний Пизон Фруги (претор 74 пр.н.е.), син на горния претор
 Марк Пупий Пизон Фруги Калпурниан, консул 61 пр.н.е.
 Гай Калпурний Пизон Фруги, квестор 58 пр.н.е., първият съпруг на Тулия (дъщерята на Цицерон)
 Марк Пупий Пизон Фруги, претор 44 пр.н.е.
 Марк Лициний Крас Фруги, консул 14 пр.н.е.
 Марк Лициний Крас Фруги (консул 27 г.), консул 27 г.
 Луций Калпурний Пизон Фруги Лициниан, наследник на трона на Галба 69 г.
 Гай Калпурний Пизон Крас Фруги Лициниан, суфектконсул 87 г.
 Луций Калпурний Пизон Фруги (узурпатор) узурпатор на Галиен 261 г.

Вижте също 
 Пизон